Lebesgue er et efternavn, der henviser til blandt andre:

 Henri-Léon Lebesgue (1875–1941) – fransk matematiker
 Octave Lebesgue (1857–1933) – fransk journalist
 Philéas Lebesgue (1869–1958) – fransk digter

Efternavne